Betongtavlen — норвежская премия в области архитектуры, учрежденная Национальной ассоциацией норвежских архитекторов и Норвежской ассоциацией бетона. Присуждается зданиям и сооружениям, в которых «в которых бетон использован наилучшим образом с экологической, эстетической и технической точек зрения». Основана в 1961 году — первую премию получила церковь Bakkehaugen. К 2012 году премия присуждалась 54 раза.

Премия не обязательно присуждается каждый год. Список зданий, удостоенных премии, включает в себя офисные и жилые здания, лыжные трамплины, музеи, мосты, дамбы, тоннели, нефтяные платформы и т. п. Премия не обязательно присуждается сразу по окончании постройки сооружения — Эльгесетерский мост был построен в 1951 году, но получил премию только в 2006 году.

Список лауреатов 
Следующий список включает в себя год присуждения премии, наименование сооружения, авторов постройки, тип сооружения и его месторасположение.

Примечания 

Архитектурные премии